Nell'induismo il Ganesh Chaturthi, o Vinayaka Chaturthi, è una festa per celebrare la nascita di Ganesh, figlio di Shiva e Parvati. Cade il quarto giorno dopo la luna nuova del mese di Bhadrapada, corrispondente al periodo che va dal 23-24 agosto al 22-23 settembre, lo stesso durante il quale, nell'astrologia occidentale, il sole transita nel segno della vergine.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Festività induiste